Linka je slovo s mnoha speciálními významy: 
 čára, např. orientační čára při ručním psaní nebo zápisu not (pomocná linka, horní linka, linkování)
 dopravní linka, trasa pravidelného dopravního spojení, například autobusová linka, lodní linka), viz Linková doprava
 telekomunikační propojení – datová linka, dálnopisná linka, telegrafní linka, telefonní linka
 soustava několika strojů, které v navazujících operacích provádějí zpracování polotovaru – výrobní linka, montážní linka, plnicí linka, posklizňová linka, případně nějaký typ povrchové úpravy – mycí linka, galvanická linka, lakovací linka
 třídící linka – poštovních zásilek, sklizené zeleniny nebo ovoce 
 dráha, po níž se pohybuje opracovávaný nebo vyráběný výrobek
 kuchyňská linka – sestava kuchyňského nábytku, používaného pro přípravu jídel 
 Linka (příjmení)
Linka (seriál) – televizní seriál na FTV Prima

Související články 
 link
 linie
 čára

Externí odkazy